Хронофаги (от  — время и  — буду есть; также поглотители времени, пожиратели времени) — один из терминов управления временем, обозначающий любые отвлекающие объекты, мешающие и отвлекающие от основной деятельности (работы и других запланированных дел).

Хронофаги могут быть одушевленными (например, коллеги с досужими разговорами, друзья с пустыми звонками, заказчики, любящие поболтать и т. д.) или неодушевленными (интернет, компьютерные игры, телевизор, радио и др.).

Наиболее распространенные хронофаги:
 нечеткая постановка цели;
 отсутствие приоритетов в делах;
 программное обеспечение с характерным дефектом;
 попытка слишком много сделать за один раз;
 отсутствие достаточного представления о предстоящих задачах и путях их решения (неясные ожидания руководителя);
 плохое планирование рабочего дня;
 личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол;
 неэффективное хранение документов и другой информации;
 недостаточное разделение труда, выполнение чужой работы, неспособность сказать «нет»;
 отрывающие от дел телефонные звонки, письма и разговоры;
 неполная и/или несвоевременная информация, ведущая к необходимости «тушить пожар»;
 отсутствие самодисциплины;
 неумение довести дело до конца, потеря интереса к проекту;
 неэффективные совещания;
 обсуждение сложных вопросов без надлежащей подготовки;
 синдром «откладывания»;
 желание знать все детали, без должной квалификации;
 спешка, нетерпение;
 редкое делегирование (или его отсутствие);
 недостаточный контроль за выполнением того, что делегировано;
 слишком частые поездки;
 дела, которые можно решить по телефону, переносятся на личную встречу;
 переутомление, плохое самочувствие.

Одним из основных способов выявления хронофагов является хронометраж — изучение затрат времени путём фиксации и замеров продолжительности выполняемых действий.

См. также 
 Лангольеры
 Управление временем

Примечания

Литература 

 Андре Моруа. Хронофаги // Письма незнакомке, 1956
 Александр Филиппов. Поглотители времени и Мобильный хронометраж
 . Поглотители времени. Статья из цикла "Личная эффективность"]

Управление временем
Рабочее время